Spanish Town ist der Name folgender Orte:

 Spanish Town, Stadt in Jamaika
 Spanish Town (Britische Jungferninseln), Ort auf der Insel Virgin Gorda
 Spanish Town (Baton Rouge), Stadtteil von Baton Rouge, Louisiana, Vereinigte Staaten